Everaldo Batista, gyakran egyszerűen csak Everaldo (Camaçari, 1974. június 7. –) brazil labdarúgóhátvéd.

További információk 
 Profil 
 Guardian's Stats Centre 

1974-ben született személyek
Brazil labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Az Atlético Mineiro labdarúgói
A Greuther Fürth labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Palmeiras labdarúgói
Az SC Recife labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Az União São João EC labdarúgói
Élő személyek